Simpson (Engeland)
 Simpson (Illinois), Verenigde Staten
 Simpson (Kansas), Verenigde Staten
 Simpson (Louisiana), Verenigde Staten
 Simpson (North Carolina), Verenigde Staten
 Simpson (rivier), een rivier in Chili

Wiskundige regels:
 Regel van Simpson, formule in verband met integratie
 zijn som- en verschilformules met sinussen en cosinussen; zie Lijst van goniometrische gelijkheden#Som-naar-product-identiteiten (regels van Simpson)
 Simpsons paradox, een paradox uit de statistiek

Zie ook 
 The Simpsons (doorverwijspagina)